Interstate Gospel — третий студийный альбом американской кантри-супергруппы Pistol Annies, состоящей из Миранды Ламберт, Эшли Монро и Анджелины Пресли. Диск вышел 2 ноября 2018 года на лейбле RCA Nashville. Продюсерами были Frank Liddell, Glenn Worf, Eric Masse.

Об альбоме 
Анонсируя 27 сентября 2018 года новый альбом группа Pistol Annies выпустила три трека, «Interstate Gospel», «Got My Name Changed Back» и «Best Years of My Life», вместе с названием и обложкой нового диска.
«Stop, Drop and Roll One» вышел 12 октября в качестве четвёртого трека. 17 октября группа выпустила пятый трек с альбома, названный «Sugar Daddy», релиз которого состоялся сразу после выступления на CMT Artists of the Year. «Masterpiece» был издан 26 октября.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Exclaim!, Rolling Stone, The Guardian, Pitchfork.

Итоговые списки

Номинации и награды

Коммерческий успех

Interstate Gospel дебютировал на пятнадцатом месте в американском хит-параде Billboard 200 и на № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 26,500 копий  в первую неделю релиза (30,000 альб. экв. единиц). Альбом стал первым чарттопером группы  в фолк-чарте Americana/Folk Albums chartAs of December 2018 the album has sold 43,600 copies in the US.

В Великобритании Interstate Gospel дебютировал на позиции № 1 в кантри-чарте UK Country. Albums chart.

Список композиций 
Все треки были написаны  Мирандой Ламберт, Эшли Монро и Ангалиной Пресли, кроме "This Too Shall Pass", авторы которой Монро и Пресли.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Pistol Annies — Interstate Gospel

Альбомы США
Альбомы RCA Records